
Termin -{ISC}- ima više značenja.

 Gvožđe sumporni klaster ()
 Međunarodni seizmološki centar ()